Совка исключенная () — вид бабочек рода Dichagyris, семейства совок (Noctuidae). Впервые описан в 1888 году немецким энтомологом Отто Штаудингером.

Распространение и описание 
Ирано-туранский ксерофил. Основной ареал: Средняя Азия, Средний Восток. В Киргизии обитает в окрестностях озера Иссык-Куль. Два экземпляра этого вида собран в Ростове-на-Дону в 1974 году. Ближайшие места сборов на юге России отсутствуют. Кормовые растения гусениц неизвестны. Одно поколение за год, время лёта бабочек: июль-август.

Бабочка коричневого цвета. Задние крылья светлее передних.

Замечания по охране 
Не значится в природоохранной базе Международного союза охраны природы.

Примечания 

Насекомые Евразии
Земляные совки
Животные, описанные в 1888 году